Die Verfassung von Osttimor bezieht sich auf:

 Verfassung Osttimors von 1975
 Verfassung Osttimors von 2002